Hayen ist der Familienname folgender Personen:

 Hajo Hayen (1923–1991), deutscher Prähistoriker
 Heinrich Wilhelm Hayen (1791–1854), deutscher Verwaltungsjurist und Richter
 Wilhelm Hayen (1834–1918), deutscher Jurist und Geheimer Oberkirchenrat

Siehe auch:
 Hajen
 Heyen (Begriffsklärung)